CNR steht für:
 Canadian National Railway, ein kanadisches Eisenbahnunternehmen
 Canadian Natural Resources, ein kanadisches Unternehmen der Erdöl- und Erdgasgewinnung
 Carrier to Noise Ratio,  das Träger-Rausch-Verhältnis bei Funkübertragungen.
 CNR Group Corporation, ehemaliger staatseigener, chinesischer Schienenfahrzeughersteller, wurde am 1. Juni 2015 mit der CSR Group Corporation zur CRRC Group Corporation fusioniert
 China CNR Corporation Limited, ehemaliger staatseigener, chinesischer Schienenfahrzeughersteller, wurde am 1. Juni 2015 mit der CSR Corporation Limited zur CRRC Corporation Limited (CRRC) fusioniert
 China Railway (chinesisch: 中国铁路 (Zhōngguó Tiělù)), das staatliche Eisenbahnunternehmen der Volksrepublik China
 Click'n'run, Linspires Paketmanager basierend auf Debians apt, siehe Linspire#CNR
 CeNtRa Science Corporation, ein Hersteller von Varistoren und anderen elektronischen Bauteilen in Dongguan, China
 CNR Music, Musik- und Videolabel
 Combat Net Radio (auch „Conrad“ abgekürzt), militärisches Funksystem
 Communication and Networking Riser, ein Bus-Standard zur Verbindung von Peripheriegeräten mit dem Chipsatz eines Prozessors
 Compagnie nationale du Rhône, ein französisches Energieversorgungsunternehmen, das Strom aus der Wasserkraft der Rhône produziert, Sitz in Lyon
 Conseil national de la Résistance, französischer „Nationaler Widerstandsrat“
 Conseil National de la Révolution, Partei in der Republik Kongo
 Conservatoire National de Région alte Bezeichnung für Regionale Musikhochschulen in Frankreich, jetzt CRR
 Consiglio Nazionale delle Ricerche (dt.: „Nationaler Forschungsrat“), italienische Behörde
 Could Not Reproduce, Status beim Debugging von Programm, ein Programmfehler, Bug, Error „Could Not Reproduce“ – konnte nicht nachvollzogen werden

cnr steht für:
 Montenegrinische Sprache (ISO-639-3-Code)

CNR